

Населені пункти та їхні частини

 Кольно — місто в Кольненському повіті Підляського воєводства
 Кольно — гміна в Ольштинському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кольно — гміна в Кольненському повіті Підляського воєводства
 Кольно — село в гміні Хелмно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кольно — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Кольно — село в гміні Кольно Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кольно — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Кольно — село в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Кольно — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Кольно — частина міста Нова Руда в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Кольно — осада в гміні Островіце Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки